Giovannoni ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Giovannoni (1915–1997), italienischer Bildhauer und Maler
 Guilherme Giovannoni (* 1980), brasilianischer Basketballspieler 
 Günther Giovannoni (* 1971), Schweizer Anthropologe und Direktor der Nationalphonothek
 Gustavo Giovannoni (1873–1947), italienischer Architekt und Denkmalpfleger
 Stefano Giovannoni (* 1954), italienischer Architekt und Designer